CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear – brazylijska narodowa komisja energii jądrowej
 CNEN – Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare – włoska narodowa komisja energii jądrowej